{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | Лига А  Сербия
|- 
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | текущий сезон
|- 
| style="font-size: 12px;" | Сезон 2018/2019
|- 
|
|- 
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" | 
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Основана
|-
| style="font-size: 12px;" | 1991|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Континент|-
| style="font-size: 12px;" | Европа
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Текущий чемпион|-
| style="font-size: 12px;" |  Црвена звезда|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Наибольшее число титулов|-
| style="font-size: 12px;" |  Вршац (9)
|}Чемпионат Сербии по баскетболу среди женщин''' - турнир среди сербских баскетбольных женских команд. До 2006 года в чемпионате участвовали черногорские клубы.

Чемпионы

 * — он же клуб "Млади Крайичник"

Достижения клубов

Примечания

См. также 
Чемпионат Сербии по баскетболу

Ссылки 
Портал женского баскетбола в Сербии 
История чемпионатов Сербии 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Соревнования по баскетболу в Сербии